Ceratonereis pseuderythraeensis är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings och Turvey 1982. Ceratonereis pseuderythraeensis ingår i släktet Ceratonereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pseuderythraeensis